Филлах:

 Филлах — город на юге Австрии в составе федеральной земли Каринтии.
 Филлах — округ в Австрии. Центр округа — город Филлах.